Кролль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кролль, Исаак Моисеевич (также Кроль; 1898—1942) — советский театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Кролль, Сильвио (род. 1965) — бывший немецкий гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1988 и 1992 годов. См. также 
 Кролл
 Кролль-опера — несохранившееся здание оперного театра в Берлине, на западной стороне бывшей Кёнигсплац.
 Кроль (значения)